Wapen van Rottum (Friesland) - gemeente De Friese Meren
 Wapen van Rottum (Groningen) - gemeente Het Hogeland